Radey ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Radey († 1903), Jurist und Landtagsabgeordneter
 Franz Radey von Freydegg (1862–1931), Generalstabsarzt der österreich-ungarischen Armee